Niemcy:
 Malberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Malberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Gerhard von Malberg – wielki mistrz zakonu krzyżackiego
 Leif Målberg – szwedzki piłkarz

Inne:
 Malberg – zamek

Zobacz też:
 Mahlberg